Miejscowości w USA:
 Branchville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie St. Clair
 Branchville – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Branchville – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
 Branchville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Southampton